Vasta steht für:

 Vásta, ein Ort in der Präfektur Arkadien, Griechenland
 Vasta (Estland), ein Ort in Estland (deutscher Name: Waschel)
 VASTA (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie
 ein Büschel von Birkenzweigen (finnisch), siehe Sauna

Vasta ist der Familienname von:
 Alessandro Vasta (1724–1793), ein italienischer Maler
 Luca Vasta (bürgerlich Nadine Vasta, * 1986), eine deutsche Fernsehmoderatorin
 Pietro Paolo Vasta (1697–1760), ein italienischer Maler

Siehe auch:
 Wasta